Great Maplestead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Maplestead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex